Châteauvieux ist die Bezeichnung mehrerer Ortschaften in Frankreich:
 Châteauvieux (Hautes-Alpes), Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Châteauvieux (Loir-et-Cher), Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Châteauvieux (Var), Gemeinde im Département Var
 Châteauvieux, Ortschaft in der Gemeinde Féternes im Département Haute-Savoie
 Châteauvieux, Ortschaft in der Gemeinde Seynod im Département Haute-Savoie

mit Namenszusatz:
 Châteauvieux-les-Fossés, Gemeinde im Département Doubs